Alf Dyblie (ur. 1976) – norweski skoczek narciarski, brązowy medalista mistrzostw Norwegii (1995).

Życiorys 
W styczniu 1992 roku wystąpił w zawodach Pucharu Europy w La Molinie i zajął w nich 16. miejsce. W sezonie 1993/1994 startował w Pucharze Kontynentalnym, trzykrotnie zdobywając punkty do klasyfikacji generalnej. W lutym 1995 roku zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 29. miejsce w Vikersund. Tym samym wywalczył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji tego cyklu. Dzień później na tej samej skoczni był 20., a 25 lutego na mamuciej skoczni w Oberstdorfie zajął 31. miejsce. Były to jego jedyne w karierze starty w Pucharze Świata.

W latach 1995–2001 startował w Pucharze Kontynentalnym, w niemal każdym występie zdobywając punkty do klasyfikacji generalnej. Raz uplasował się w pierwszej dziesiątce zawodów – 26 marca 1995 roku w Ruce był siódmy. W 1995 roku wziął udział w kwalifikacjach do dwóch konkursów Letniego Grand Prix, jednak ani razu nie awansował do konkursu głównego.

W 1995 roku zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym na dużej skoczni podczas mistrzostw Norwegii w Oslo. W zawodach na normalnym obiekcie uplasował się na szóstej pozycji.

We wrześniu 2018 roku w Szczyrku zajął piąte miejsce w mistrzostwach świata weteranów w kategorii 40–44 lat.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019